

Persone
 Kai Wiesinger (1966) – attore e produttore cinematografico tedesco
 Michael Wiesinger (1972) – allenatore di calcio ed ex calciatore tedesco
 Paula Wiesinger (1907-2001) – sciatrice alpina italiana
 Philipp Wiesinger (1994) – calciatore austriaco
 Steffen Wiesinger (1969) – ex schermidore tedesco

Altro
 25885 Wiesinger – asteroide della fascia principale